Husky siberiano - raça de cão
 Husky Stadium - estádio localizado em Seattle, nos Estados Unidos
 Husky Rescue - banda ambient-pop de Helsinque, Finlândia

Veja também 
 Husk (filme)

Desambiguação